Das Manifest steht für:

 Das Manifest (1974), österreichischer Spielfilm von Antonis Lepeniotis
 Stralsund: Das Manifest, deutscher Fernsehfilm von Alexander Dierbach (2021)